Wells kan syfta på:

 Wells (efternamn) - ett engelskt efternamn

Geografi

Antarktis 

 Mount Wells,

Kanada 

 Wells (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Wells-next-the-Sea, England, Norfolk, 
 Wells-Next-the-Sea – en civil parish i North Norfolk, Norfolk, England
 Wells, Somerset, ort i England, 
 The Wells – en ort i Surrey, England

USA 

 Wells (ort i USA, Texas), Cherokee County, 
 Wells (ort i USA, Minnesota), Faribault County, 
 Wells, Vermont, ort, Rutland County, 
 Wells (ort i USA, Nevada), Elko County,

Se även 
 Wells Fargo
 Wells (auktor)
 Welles

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar